Lars Burman kan syfta på:

 Lars Burman (skådespelare) (1924–1970), skådespelare och filmproducent
 Lars Burman (litteraturvetare) (1958–), litteraturvetare